Plusieurs églises en France ont été nommées église Notre-Dame-des-Anges en référence à la Vierge Marie en tant que Reine des Anges :
 l’église Notre-Dame-des-Anges d’Angles en Vendée ;
 l’ancienne église Notre-Dame-des-Anges de Belfort dans le Territoire de Belfort, désacralisée en 2010, puis détruite en 2015 ;
 l’église Notre-Dame-des-Anges de Bihorel en Seine-Maritime ;
 l’église Notre-Dame-des-Anges de Cabestany dans les Pyrénées-Orientales ;
 l’église Notre-Dame-des-Anges de Collioure dans les Pyrénées-Orientales ;
 l’église Notre-Dame-des-Anges de Coulommiers en Seine-et-Marne ;
 la collégiale Notre-Dame-des-Anges de L’Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse ;
 à Lyon dans la circonscription départementale du Rhône :
 l’église Notre-Dame-des-Anges,
 l’ancienne église de l’Observance ;
 l’église Notre-Dame-des-Anges de Tourcoing dans le Nord.

Voir aussi

Notes et références 

Anges